Kendra est un épisode en deux parties (épisodes 9 et 10) de la saison 2 de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Résumé

Partie 1 
Spike essaie toujours de rendre sa santé à Drusilla et finit par découvrir que le sang du vampire qui l'a engendré (en l'occurrence Angel) a le pouvoir de la guérir. Il décide de se débarrasser de Buffy en faisant appel à l'Ordre de Taraka, une organisation d'assassins. Trois d'entre eux sont envoyés à Sunnydale. Le premier est vite maîtrisé par la Tueuse mais Angel reconnaît le signe d'appartenance de l'assassin. Il avertit solennellement Buffy du danger qui la menace : l'Ordre n'abandonne jamais.

De son côté, Willow fait la connaissance de Oz. Angel part se renseigner au bar de Willy l'informateur, qui lui confirme que Spike est bien derrière le contrat sur la tête de Buffy. Mais Angel est alors attaqué par une jeune femme qui, à l'issue du combat, l'enferme dans une cage qui sera exposée au soleil au matin. Alors que Buffy est chez Angel, la même jeune femme fait irruption et elles commencent à se battre, avant que l'inconnue ne dévoile son nom : Kendra, la Tueuse de vampires.

Partie 2 
Buffy et Kendra partent voir Giles pour éclaircir la situation. Celui-ci comprend vite que Kendra a été activée à la mort de Buffy, mort qui n'a duré que quelques secondes lors de son combat avec le Maître (dans l'épisode Le Manuscrit). Bien que sauvée par Alex, Buffy n'en est pas moins morte, ce qui a activé une nouvelle tueuse. Kendra révèle alors à Buffy qu'elle a enfermé Angel dans une cage mais, quand elles arrivent sur place, les deux tueuses découvrent qu'il a disparu. Spike l'a fait enlever avec l'aide de Willy. Drusilla commence aussitôt à torturer Angel. De leur côté, Alex et Cordelia, qui sont chez Buffy, sont attaqués par un assassin de l'Ordre de Taraka et, obligés de se réfugier dans la cave, partagent un baiser fougueux et inattendu avant de réussir à s'enfuir. 

Au lycée, Buffy échappe à une autre tentative d'assassinat (lors de laquelle Jonathan est pris à partie). Giles réunit le Scooby-gang pour les informer du résultat de ses recherches : Spike a enlevé Angel pour le soumettre à un rituel destiné à rendre ses forces à Drusilla. Buffy et Kendra forcent Willy à leur révéler où se trouve Spike mais, quand elles arrivent sur place, le rituel est déjà en cours. Un combat général éclate alors entre les deux Tueuses et leurs amis et les vampires de Spike ainsi que les assassins de l'Ordre. Alors que Spike emporte Drusilla, inconsciente, Buffy le frappe par-derrière et le vampire finit enseveli par une tonne de gravats. Une fois Angel sauvé, Kendra quitte Sunnydale pour rejoindre son observateur. Elle et Buffy étant désormais amies. Mais Drusilla, qui a l'air en pleine santé, s'extirpe des décombres en emmenant Spike qui est quant à lui dans un triste état.

Production 
La scène dans la patinoire a été incorporée à l'épisode car le patin à glace est l'un des hobbies de Sarah Michelle Gellar. Elle a été filmée à la patinoire  de Paramount. Le personnage de Spike devait initialement disparaître à l'issue de cet épisode mais Joss Whedon a décidé de le conserver en raison de sa popularité auprès du public.

Références culturelles 
Le titre original de l'épisode, , fait référence à une célèbre émission de jeu télévisé américaine diffusée de 1950 à 1967 sur CBS. C'est dans cet épisode que, pour la première fois, le groupe de personnages constitué autour de Buffy est surnommé le Scooby-gang par Alex.

Statut particulier 
Ce double épisode est important pour l'arc narratif de la saison 2 car il voit l'introduction d'une deuxième tueuse de vampires, le resserrement des liens entre Angel et Buffy, le début de la liaison entre Alex et Cordelia, la première rencontre entre Willow et Oz, ainsi que la guérison de Drusilla et la blessure de Spike.

Pour Noel Murray, du site The A.V. Club, ce double épisode, bien que , avec Buffy rappelant régulièrement qu'elle ne peut pas avoir une vie normale, constitue  comprenant  ainsi qu'un bon mélange d'action et de comédie. Le rédacteur de la BBC estime que le format de double épisode permet aux scénaristes de , notamment celui de Drusilla, et que le contraste entre Buffy et Kendra est , servant à . Il reproche néanmoins aux scénaristes d'avoir manqué d'ambition avec une intrigue qui demeure  et donne une . Mikelangelo Marinaro, du site , donne respectivement aux deux parties les notes de C+ et B-, évoquant un double épisode , la faute à un  et des . Malgré ces défauts, l'épisode reste agréable à regarder, avec une deuxième partie légèrement supérieure à la première, et se termine  avec la conversation finale entre Buffy et Kendra et un  de Drusilla portant Spike dans ses bras.

Distribution

Acteurs et actrices crédités au générique 
 Sarah Michelle Gellar : Buffy Summers 
 Nicholas Brendon : Alexander Harris 
 Alyson Hannigan : Willow Rosenberg
 Charisma Carpenter : Cordelia Chase
 David Boreanaz : Angel 
 Anthony Stewart Head : Rupert Giles

Acteurs et actrices crédités en début d'épisode 
 Seth Green : Oz
 James Marsters : Spike
 Kelly Connell : Norman Pfister
 Bianca Lawson : Kendra Young
 Saverio Guerra : Willy l'indic
 Juliet Landau : Drusilla
 Eric Saiet : Dalton (partie 1 seulement)
 Armin Shimerman : Principal R. Snyder (partie 1 seulement)
 Spice Williams : Patrice

Acteurs et actrices crédités en fin d'épisode 
 Danny Strong : Jonathan Levinson (partie 2 seulement)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Épisode de Buffy contre les vampires, saison 2
Épisode de série télévisée réalisé par David Solomon
Épisode de série télévisée écrit par Marti Noxon

it:Episodi di Buffy l'ammazzavampiri (prima stagione)#La riunione